Römmler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Römmler (1815–1886), deutscher Porträtmaler und Fotograf
 Emil Römmler (1842–1941), deutscher Fotograf 
 August Hermann Römmler, deutscher Unternehmer in Spremberg
 Hermann Römmler, Sohn von August Hermann Römmler, deutscher Unternehmer in Spremberg (Resopal)
 Johannes Römmler, Sohn von August Hermann Römmler, Stadtbaumeister in Guben (Architekt des Bismarckturms Spremberg)

Siehe auch:

 Römmer
 Römmler & Jonas, ehemaliger Dresdner Verlag